Байо — фамилия. Известные носители:
Фамилия
 Байо, Альберто (1892—1967) — испанский революционер и поэт.
 Байо, Вакун (род. 1997) — ивуарийский футболист.
 Байо, Гетули (род. 1980) — танзанийский бегун-марафонец.
 Байо, Зебедайо (род. 1976) — танзанийский бегун-марафонец.
 Байо, Мария (род. 1961) — испанская оперная певица.
 Байо, Мохамед (род. 1998) — гвинейский футболист.
 Байо, Пьер Мари Франсуа де Саль (1771—1842) — французский скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 Байо, Робер (1915 — ?) — бельгийский фехтовальщик-саблист, призёр чемпионата мира.
 Байо, Скотт (род. 1961) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр и продюсер телевидения.
 Байо, Эдуард Бениамин (1848—1934) — французский астроном.

Прочее
 Байо — лунный кратер.

См. также 
 Байё — город во Франции.